Ралли Португалии 1976 года (официально Rallye de Portugal 1976) - третий этап чемпионата мира по ралли 1976 года, проходивший с 10 по 14 марта. Это 10-е Ралли Португалии в истории и четвёртое в рамках чемпионата мира. Этап проходил на смешанном асфальтово-гравийном покрытии, а общая протяженность гоночной дистанции составила  и была разделена на .

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1976 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1976 году